Florence megye (Dél-Karolina) 
Florence megye (Wisconsin)